|-
| 200001 - || || 11 de maig de 2007 || Catalina || CSS
|-
| 200002 - || || 6 de maig de 2007 || XuYi || PMO NEO Survey Program
|-
| 200003 - || || 19 de maig de 2007 || XuYi || PMO NEO Survey Program
|-
| 200004 - || || 23 de maig de 2007 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 200005 - || || 16 de maig de 2007 || Siding Spring || SSS
|-
| 200006 - || 2007 LG || 6 de juny de 2007 || Eskridge || Eskridge
|-
| 200007 - || || 8 de juny de 2007 || Catalina || CSS
|-
| 200008 - || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200009 - || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200010 - || || 8 de juny de 2007 || Catalina || CSS
|-
| 200011 - || || 8 de juny de 2007 || Catalina || CSS
|-
| 200012 - || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200013 - || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200014 - || || 16 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200015 - || || 17 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200016 - || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200017 - || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200018 - || || 21 de juny de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200019 - || || 23 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200020 - || || 14 de juliol de 2007 || Chante-Perdrix || Chante-Perdrix
|-
| 200021 - || || 15 de juliol de 2007 || Siding Spring || SSS
|-
| 200022 - || || 22 de juliol de 2007 || Lulin Observatory || LUSS
|-
| 200023 - || || 25 de juliol de 2007 || OAM || La Sagra
|-
| 200024 - || || 25 de juliol de 2007 || Chante-Perdrix || Chante-Perdrix
|-
| 200025 - || || 25 de juliol de 2007 || Lulin Observatory || LUSS
|-
| 200026 - || || 7 d'agost de 2007 || Eskridge || Eskridge
|-
| 200027 - || || 14 d'agost de 2007 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 200028 - || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 200029 - || || 13 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 200030 - || || 13 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200031 - || || 12 d'agost de 2007 || Eygalayes || Eygalayes, P. Sogorb
|-
| 200032 - || || 12 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 200033 - || || 6 d'agost de 2007 || Lulin Observatory || LUSS
|-
| 200034 - || || 5 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200035 - || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200036 - || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200037 - || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS
|-
| 200038 - || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200039 - || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200040 - || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200041 - || || 13 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 200042 - || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200043 - || || 13 d'octubre de 2007 || RAS || A. Lowe
|-
| 200044 - || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200045 - || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200046 - || || 13 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS
|-
| 200047 - || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 200048 - || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200049 - || || 8 de juliol de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200050 - || 2008 OL || 25 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS
|-
| 200051 - || || 28 de juliol de 2008 || Chante-Perdrix || Chante-Perdrix
|-
| 200052 - || || 31 de juliol de 2008 || Skylive || Skylive
|-
| 200053 - || || 2 d'agost de 2008 || Eygalayes || Eygalayes
|-
| 200054 - || || 6 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200055 - || || 8 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200056 - || || 10 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200057 - || || 11 d'agost de 2008 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 200058 - || || 24 d'agost de 2008 || Vicques || M. Ory
|-
| 200059 - || || 25 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200060 - || || 25 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200061 - || || 25 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200062 - || || 26 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200063 - || || 24 d'agost de 2008 || OAM || La Sagra
|-
| 200064 - || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200065 - || 2805 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200066 - || 2836 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200067 - || 4133 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200068 - || 4310 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200069 - || 4322 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200070 - || 2090 T-1 || 25 de març de 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200071 - || 2051 T-2 || 29 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200072 - || 2132 T-2 || 29 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200073 - || 2190 T-2 || 29 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200074 - || 2194 T-2 || 29 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200075 - || 3119 T-2 || 30 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200076 - || 5009 T-2 || 25 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200077 - || 5134 T-2 || 25 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200078 - || 1028 T-3 || 17 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200079 - || 1138 T-3 || 17 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200080 - || 2436 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200081 - || 2674 T-3 || 11 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200082 - || 4022 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200083 - || 5037 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 200084 - || || 1 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 200085 - || || 14 de setembre de 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 200086 - || || 25 d'agost de 1992 || Palomar || A. Lowe
|-
| 200087 - || || 24 de setembre de 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200088 - || || 26 de gener de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200089 - || || 17 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 200090 - || || 11 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 200091 - || || 8 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200092 - || || 4 de maig de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200093 - || || 5 de setembre de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 200094 - || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200095 - || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200096 - || || 6 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200097 - || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200098 - || || 23 de gener de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200099 - || || 25 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 200100 - || || 26 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

0